Osoby o tym nazwisku:
 Claudia Letizia – włoska aktorka, modelka, prezenter telewizyjna i radiowa i subretka
 Marinesa Letizia – amerykańska brydżystka